Religion Today Filmfestival (RT) è nato a Trento nel 1997 come rassegna cinematografica dedicata a promuovere una cultura del dialogo tra le religioni.

Storia 
Ideato e fondato da Lia Giovanazzi Beltrami, regista di formazione storica impegnata nel volontariato e nella cooperazione internazionale, RT nasce dalla convinzione che il cinema possa costituire una buona officina per una conoscenza reciproca tra le varie civiltà e i diversi immaginari a esse congiunti.
 
Il festival si pone gli scopi di veicolare un'informazione libera sulle grandi religioni, creare un luogo di incontro e scambio per operatori provenienti da diverse culture e religioni, contribuire alla diffusione e distribuzione dei film religiosi.

Da sempre il festival si caratterizza per una dimensione itinerante, nel segno dell'incontro e di una società plurale. In questi anni Religion Today ha consolidato la propria presenza su tutto il territorio trentino e fatto tappa in molte località italiane: Assisi, Bassano del Grappa, Bologna, Bolzano, Ferrara, Milano, Nomadelfia, Ravenna, Roma, Sant'Angelo a Fasanella e diverse città del mondo: Deir Mar Musa in Siria, Dacca in Bangladesh, Londra, Gerusalemme, Hlybokae in Bielorussia, Obninsk in Russia, San Paolo in Brasile, Teheran in Iran, Zamość in Polonia, lavorando per un'alleanza tra quanti, a livello internazionale, si occupano di cinema delle religioni.

Parallelamente RT ha progressivamente affinato una doppia anima che incrocia i canali del cinema e del dialogo inter-religioso.
La prima è quella del concorso cinematografico, aperto all'opera di tutti i professionisti della comunicazione audiovisiva che nella dimensione religiosa cercano una fonte di ispirazione per un cinema di qualità.

A questo fattore il festival affianca la dimensione del laboratorio di convivenza, che ogni anno riunisce ospiti internazionali. 
Oggi RT – Trento è anche centro di cultura aperto tutto l'anno, impegnato in attività per le scuole e ricco di un archivio cinematografico specializzato che vanta ormai più di 1500 titoli.

Religion Today promuove anche mostre artistiche, eventi e spettacoli, incontri di approfondimento e seminari di studio di livello internazionale.

Collegamenti esterni 
 

Festival cinematografici in Trentino-Alto Adige
Festival a Trento
Dialogo interreligioso